Se conoce como matanza de Ayacucho a los acontecimientos ocurridos en el Perú, principal pero no exclusivamente en Ayacucho, entre los años 1980 y 2000, que acabaron con la vida de 14.000 a 15.000 personas, en su mayor parte indígenas quechuahablantes y asháninkas. Además un número todavía indeterminado de esa población sufrió torturas, violaciones y fue forzada a desplazarse. De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, los crímenes en el Perú fueron cometidos mayormente por el grupo terrorista Sendero Luminoso (54%).

Crítica histórica 
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) es formada de exmiembros del expresidente Alberto Fujimori y por esa razón esta organización es connotada con un cierto conflicto de interés al atribuir los asesinatos de indígenas principalmente al PCP-SL cuando este último los atribuye al mismo gobierno. Entre otras, las matanzas dichas "de Navidad", "de Socos" y "de Accomarca" se atribuyen a órdenes del caudillo Peruano y su agente de inteligencia Jesús Sosa entre otros que son y fueron perseguidos por la justicia.

Véase también 
 Época del Terrorismo en el Perú
 Sendero Luminoso
 Historia del Perú entre 1980 y 2000

 Biblioteca Virtual de la Verdad y Reconciliación

Referencias

Enlaces externos 
 

 

 

 

 

 

Genocidios
Historia republicana de Perú
Conflicto armado interno de Perú